Dit artikel geeft een historisch overzicht van de zetelverdeling van de Nederlandse afvaardiging in het Europees Parlement, op basis van de Europese verkiezingen vanaf 1979.

Tussentijdse wijzigingen (afsplitsing van een fractie of overgang naar een andere partij) zijn in de tabel niet opgenomen. 

 
Europarlement